Tecnologia
 Tocador de mídia ou player — programa de computador que executa arquivos contendo multimídia

Música
 Player (banda) — banda americana de rock da década de 1970
 Player — segundo álbum do cantor francês M. Pokora

Ver também 
 Jogador (desambiguação)

Desambiguação